La Luz de Juárez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Luz de Juárez, Guanajuato, ort, Jerécuaro, 
 La Luz de Juárez, Guerrero, ort, Tlalixtaquilla de Maldonado, 

Robotskapade Mexikoförgreningar